Tour de France steht für:

 Tour de France, Radrennen
 Tour de France (Comic), Comic aus der Asterix-Reihe
 Tour de France (Compagnons du Devoir), die Wanderjahre in Frankreich
 Tour de France (Computerspiel), Computerspiel von Activision aus dem Jahr 1985
 Tour de France (Film), französischer Film von Rachid Djaïdani aus dem Jahr 2016
 Tour de France für Automobile, Auto-Straßenrennen
 Tour de France Soundtracks, Album der Band Kraftwerk